Nieuil peut faire référence à plusieurs communes françaises

Nieuil,  en Charente
Nieuil-l'Espoir, dans la Vienne

Voir aussi
Nieul (homonymie)

Homonymie de toponyme